Björn Nyberg eller Björn Nybergh kan syfta på:

 Björn Nybergh (1922–2010), finsk jurist och justitieombud
 Björn Nyberg (båtbyggare) (1933–2010), finsk båtbyggare
 Björn Nyberg (författare) (född 1929), svensk fantasyförfattare